Il doppio del torneo di tennis Tippmix Budapest Grand Prix 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrici Émilie Loit e Katarina Srebotnik che hanno battuto in finale Lourdes Domínguez Lino e Marta Marrero 6-1, 3-6, 6-2.

Teste di serie

 Émilie Loit /  Katarina Srebotnik (campionesse)
 Gabriela Navrátilová /  Michaela Paštiková (primo turno)

 Emmanuelle Gagliardi /  Jelena Kostanić (primo turno)
 Lourdes Domínguez Lino /  Marta Marrero (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 Tabellone doppio

Tippmix Budapest Grand Prix 2005